Altos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Los Altos, Argentina, Catamarca,

Brasilien 

 Altos, Brasilien, 
 Altos kommun, Brasilien, Piauí,

Spanien 

 Altos kommun, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar